Podglavica je lahko:
 Podglavica, Rogoznica (Hrvaška)
 Podglavica, Črna gora